Naudshusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Naudshusaari (ö, lat 69,24, long 28,34), Lappland, 
 Naudshusaari (ö, lat 69,18, long 28,32), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar